Aardrijkskunde
 Clay (Alabama), plaats in de Amerikaanse staat Alabama
 Clay (Kentucky), plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
 Clay (West Virginia), plaats in de Amerikaanse staat West Virginia
 Clay Coton, plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire
 Clay Cross, plaats in het Engelse graafschap Derbyshire

Personen met de achternaam Clay
Brodus Clay, Amerikaans professioneel worstelaar
Bryan Clay, Amerikaans atleet
Cassius Marcellus Clay, de oorspronkelijke naam van de Amerikaanse bokser Muhammad Ali
Henry Clay, Amerikaans politicus
Jacob Clay, Nederlands natuurkundige, logicus en filosoof
Judy Clay, Amerikaans soul- en gospelzangeres
Lucius Clay, Amerikaans generaal

Voornaam
Clay (voornaam), een jongensnaam

Andere
 Clay Mathematics Institute, Amerikaans instituut ter bevordering van de wiskunde
 Clay (2008), Britse film uit 2008 
 Clay Minerals, wetenschappelijk tijdschrift over de fysisch-chemische, mineralogische en bodemkundige aspecten van klei

Zie ook 
 Clay Center (doorverwijspagina)
 Clay City (doorverwijspagina)
 Clay County (doorverwijspagina)

Engelse achternaam